Kedamean kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Kedamean, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Kedamean, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar